Алекса́ндр Александро́вский:
 Александровский, Александр Леонтьевич (род. 1944) — советский и российский географ, почвовед.
 Александровский, Александр Петрович (1855—1917) — член III Государственной думы от Костромской губернии, православный протоиерей.